Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2005/2006.

В плей-офф приняли участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе. Матчи плей-офф начались 21 февраля 2006 года, а закончились 26 апреля. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 17 мая на «Стад де Франс» в Париже. Победителем стала «Барселона».

В данной статье указано центральноевропейское время.

Участники

Сетка плей-офф

1/8 финала 
Жеребьёвка состоялась 16 декабря 2005 года в Ньоне. Первые матчи были сыграны 21-22 февраля 2006 года. Ответные — 6-8 марта.

|}

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 10 марта 2006 года в Ньоне. Первые матчи были сыграны 28-29 марта 2006 года. Ответные — 4-5 апреля.

|}

Полуфинал 
Первые матчи были сыграны 18-19 апреля 2006 года. Ответные — 25-26 апреля.

|}

Финал 

Финал Лиги Чемпионов розыгрыша 2005/06 состоялся 17 мая 2006 года в Париже на «Стад де Франс».

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2005/2006